

(Historische) Bondgenootschappen 
 Arabische Liga, een politiek bondgenootschap
 Heilige Liga (doorverwijspagina), katholieke allianties in de godsdienstoorlogen van de 16ev en 17 eeuw.
 Latijnse Liga, stedenbond in midden Italië, 7e-4e eeuw vChr.
 Lombardische Liga, stedenbond in middeleeuws Italië
 Liga tegen Granvelle, 16e-eeuws edelenverbond
 Liga van Augsburg 1686 tegen Frankrijk
 Liga van Lezhë, Albanië, 2e helft 15e eeuw
 Liga van Tudela, Castilië (Spanje), midden 15e eeuw
 Liga van Cognac, een van de partijen in de oorlog van 1526-1530 in Italië
  Liga van Kamerijk, een van de partijen in de oorlog van 1508-1516 in Italië

Bestuurlijke betekenissen 
Liga, bestuurlijke gebiedsindeling in Binnen-Mongolië

Politieke beweging / partij 
 Internationaal: Liga tegen Imperialisme

 Bangladesh : Awami Liga
 België: Arabisch-Europese Liga
 Birma: Nationale Liga voor Democratie
 Finland: 
 Finse Volksdemocratische Liga
 Groene Liga
 Kosovo:
 Democratische Liga van Dardania
 Democratische Liga van Kosovo
 Mexico: Communistische Liga 23 September
 Nederland:
 Arabisch-Europese Liga
 Unionisten Liga
 Polen: Liga Polskich Rodzin
 Roemenie: Albanese Liga van Roemenië
 Limburgse Liga

Cultuur 
 Belgische Improvisatie Liga
 Liga Nieuw Beelden

Sport 
In diverse sporten wordt het begrip Liga gebruikt voor competities en bekertoernooien.

Maatschappelijke betekenissen 
 Coornhert-Liga, vereniging voor strafrechthervorming
 Liga voor Mensenrechten (België)
 Liga voor de Rechten van de Mens (Nederland)
 Vlaamse Liga tegen Kanker
 Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport

Andere betekenissen 
 Liga (merk), een voedselmerk